Le district de Xihu (西湖) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le district de Xihu (溪湖) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le district de Xihu (西湖) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine ;
 La ville de Xihu (溪湖鎮) est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine ;
 Xihu (西湖) est la transcription en piniyin du nom chinois du lac de l'Ouest à Hangzhou en Chine.

Homonymie de toponyme